Giovani omicidi (Billionaire Boys Club) – film del 1987 diretto da Marvin J. Chomsky
Billionaire Boys Club – film del 2018 diretto da James Cox